Turó del Mig (Arenys de Munt), muntanya situada al municipi d'Arenys de Munt (Maresme)
 Turó del Mig (Sitges), muntanya situada al municipi de Sitges (Garraf)
 Turó del Mig (Viladrau), muntanya situada al municipi de Viladrau (Osona)